Турищев — русская фамилия.

Известные носители 
 Турищев, Алексей Сергеевич (1888—1962) — советский военный музыкант, композитор, дирижёр и педагог.
 Турищев, Максим Римович (род. 2002) — российский футболист.
 Турищев, Олег Николаевич (род. 1971) — советский и российский футболист.

 Турищева, Людмила Ивановна (род. 1952) — советская гимнастка.
 Турищева, Татьяна Михайловна (род. 1959) — советский и российский спортивный стрелок.
 Турищев, Дмитрий Владимирович (род. 1992) - российский гиревик.